Jukka Wuolio (né le  à Tampere en Finlande - mort le  à Jyväskylä) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1944, il commence sa carrière avec l'Ilves Tampere dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1944-45 || Ilves Tampere || SM-sarja ||6 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1946-47 || Ilves Tampere || SM-sarja ||8 ||3 ||0 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1947-48 || Ilves Tampere || SM-sarja ||6 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1948-49 || Ilves Tampere || SM-sarja ||7 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1949-50 || Ilves Tampere || SM-sarja ||6 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1950-51 || Ilves Tampere || SM-sarja ||6 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1951-52 || Ilves Tampere || SM-sarja ||5 ||3 ||1 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1952-53 || Ilves Tampere || SM-sarja ||10 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1955-56 || Ilves Tampere || SM-sarja ||9 ||1 ||4 ||5 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en mars 1927
Naissance à Tampere
Décès en juin 2001
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Défenseur de hockey sur glace
Décès à 74 ans
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1952